Penny Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Penny Island (Kalifornien)
 Penny Island (Maine)
 Penny Island (Michigan)
 Penny Island (New Hampshire)
 Penny Island (New York)